Springbrook kan syfta på följande platser:

Australien 

 Springbrook (del av en befolkad plats), Queensland, Gold Coast,

USA 

 Springbrook (ort), Iowa, Jackson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar